ECAI steht als Abkürzung für:

 European Conference on Artificial Intelligence (Konferenzen zur Erforschung künstlicher Intelligenz).
 External Credit Assessment Institution (in Europa zugelassene Ratingagenturen).

ECAI